La 12,5 km inseguimento maschile dei Campionati mondiali di biathlon 2013 si è svolta il 10 febbraio 2013 alle 13:00 (UTC+1). Sono stati ammessi i primi 60 classificati della 10 km sprint.

Risultati

Collegamenti esterni 
 

Inseguimento maschile